Eucalyptus steht für:
 Eukalypten, eine Pflanzengattung
 Eucalyptus (Software), eine Open-Source-Implementierung von Amazon EC2

Siehe auch:
 Eucaliptus, Stadt in Bolivien
 El Eucaliptus, Ortschaft in Uruguay
 Eukaliptus, polnischer Film (2002)